Beden bezeichnet
 alternativ eine freiwillige Abgabe, siehe Bede

Beden ist der Familienname von
 Salah Jassim Beden (* 1956), irakischer Boxer